Mestecăniș se poate referi la:

 Mestecăniș, Suceava, localitate în județul Suceava, Moldova, România
 Obcina Mestecăniș, grupă muntoasă a Carpaților Maramureșului și Bucovinei
 Pasul Mestecăniș
 Mănăstirea Mestecăniș, mănăstire ortodoxă din comuna Iacobeni, județul Suceava
 rezervația naturală Mestecăniș din raionul Ocnița

Vezi și 
 Mesteacăn (dezambiguizare)
 Mesteacănu